Ку́пер () — англомовне прізвище, за походженням пов'язане із професійною діяльністю, буквально у перекладі — «бондар». Іноді може бути англіфікованою формою німецького прізвища Кіфер ().

Відомі носії прізвища

А 
 Айзек Купер (;  2004) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2020).
 Алан Купер (;  1952) — американський дизайнер, програміст, письменник.
 Андерсон Купер (;  1967) — американський телевізійний журналіст.
 Армандо Купер (;  1987) — панамський футболіст, півзахисник.
  (; 1831—1892) — шотландський хімік, що запропонував одну з перших теорій хімічної будови.

Б 
 Баррі Купер (;  1949) — британський музикознавець, фахівець з творчості Людвіга ван Бетовена.
 Белтон Янгблад Купер (; 1917—2007) — американський військовий мемуарист.
 Бен Купер (;  1982) — американський співак, автор пісень.
 Бессі Купер (; 1896—2012) — американська довгожителька, найстаріша людина світу з 21 червня 2011 року до 4 грудня 2012 року.
 Бред Купер (;  1954) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (1972).
 Бредлі Купер (;  1975)  — американський актор.

Г 
 Гері Купер (; 1901—1961) — американський кіноактор, володар двох «Оскарів» за найкращу чоловічу роль (1941, 1952) і почесного «Оскара» за загальний внесок у розвиток американського кіно (1961).
 Гордон Купер (; 1927—2004) — астронавт США, підполковник ВПС. Перший астронавт США, який спав у космосі.
 Гледіс Купер (; Лондон—1971) — британська акторка, тричі номінантка на премію «Оскар» (1942, 1943, 1964).
 Г'ю Лінкольн Купер (; 1865—1937) — американський полковник та інженер.

Д 
 Д. Б. Купер (; ?) — псевдонім невідомого злочинця, який 24 листопада 1971 року захопив літак Боїнг 727.
 Дейві Купер (; 1956—1995) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джеймс Купер:
 Джеймс Ґрем Купер (; 1830—1902) — американський хірург і натураліст.
 Джеймс Фенімор Купер (; 1789—1851) — американський письменник.
 Джейсон Купер (;  1967) — британський музикант, учасник гурту The Cure.
 Джекі Купер (; 1922—2011) — американський актор, телевізійний режисер і продюсер.
 Джинн Купер (; 1928—2013) — американська акторка.
 Джон Купер:
 Джон Джуліус Купер (;  1929) — англійський історик, автор історичних праць, телеведучий.
 Джон Купер (;  1975) — американський музикант, вокаліст і басист рок-групи Skillet.
 Джон Шерман Купер (; 1901—1991) — американський юрист, дипломат і політик-республіканець.
 Джон Купер (;  1967) — канадсько-американський професійний тренер з хокею на льоду.
 Домінік Купер (;  1978) — британський актор телебачення, кіно, театру та радіо.

Е 
 Една Мей Купер (; 1900—1986) — американська акторка епохи німого кіно.
 Ектор Купер (;  1955) — колишній аргентинський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Еліс Купер (;  1948) — американський рок-музикант, співак.
 Емма Купер (; 1855—1920) — американська художниця і педагог, дружина художника Коліна Купера.
 Ентоні Ешлі Купер, 3-й граф Шефтсбері (; 1671—1713) — англійський філософ, письменник і політик, діяч Просвітництва.
 Еміль Купер (, ; 1877-1960) — американський диригент українського походження.
 Естлі Купер (; 1768—1841) — англійський лікар, хірург.

І 
 Іветт Купер (;  1969) — британський політик з Лейбористської партії.

К 
 Калін Кемпбел Купер (; 1856—1937) — американський художник-імпресіоніст.
 Карсон Купер (; 1899—1955) — канадський хокеїст.
 Кеннет Купер:
 Кеннет Купер (;  1931 — доктор медицини, колишній полковник ВПС з Оклахоми, який ввів поняття аеробіки.
 Кенні Купер (;  1984) — колишній американський футболіст, нападник.
 Кетрін Купер (;  1999) — панамська плавчиня.
 Корі Купер (;  1972) — клавішниця, гітаристка і бек-вокалістка американського рок-гурту Skillet.
 Кріс Купер (;  1951) — американський актор.
 Крістіан Купер (;  1963) — американський письменник і редактор.

Л 
 Леон Купер (;  1930) — американський фізик, Лауреат Нобелівської премії з фізики (1972).
 Ліам Купер (;  1991) — шотландський футболіст, захисник.

М 
 Макс Купер (;  1980) — музикант і музичний продюсер з Великої Британії.
 Малькольм Купер (; 1947—2001) — британський стрілець, олімпійський чемпіон (1984, 1988).
 Мартін Купер (;  1928) — американський інженер і фізик, який здійснив перший дзвінок по мобільному телефону.
 Мелвілл Купер (; 1896—1973) — британський і американський актор кіно.
 Меріан Купер (; 1893—1973) — американський сценарист, режисер і продюсер.
  (; уроджена — Маріан Купер, ; 1891—1976) — американська акторка німого кіно.

Н 
 Нора Купер (; ?) — австралійська зоолог.

П 
 Пітер Купер (; 1791—1883) — американський промисловець, винахідник, збудував перший американський паровоз.
  (; уроджена — Паула Бухольц, ;  1942) — американська письменниця і журналістка.

Р 
 Рой Купер (;  1957) — американський адвокат і політик-демократ.
 Роман Петрович Купер (1959—1994) — Народний депутат України 2-го скликання.

С 
 Саймон Купер (; ?—1913) — вождь клану карахоен (група з нама) в 1863—1909 роках, один з очільників повстання проти німецьких колонізаторів.
 Скотт Купер (;  1970) — американський режисер, сценарист, продюсер і актор.

Т 
 Террі Купер (;  1944) — англійський футболіст, захисник, після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Том Купер (;  1970) — австрійський письменник, аналітик, журналіст-розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації.

Х 
 Хеміш Невілл Френсіс Купер (;  ?) — новозеландський дипломат.

Ш 
 Шарлотта Купер (; 1870—1966) — англійська тенісистка, п'ятикратна переможниця Вімблдону та олімпійська чемпіонка (1900).

Вигадані персонажі 
 Бетті Купер () — одна з головних героїв франшизи Archie Comics, головний персонаж серіалу «Рівердейл».
 Дейл Купер () — персонаж з серіалу «Твін Пікс».
 Шелдон Купер () — один з головних героїв телесеріалу «Теорія великого вибуху».

Див. також 
 Купер (ім'я)

Примітки 

Прізвища від назви ремесла